Вырва — топоним:

 Вырва — село на Украине, в Радомышльском районе Житомирской области.
 Вырва — река на Украине, левый приток Тетерева (бассейн Днепра).
 Вырва — река в Польше и на Украине. Правый приток Вигора.